Halonen ist der Familienname folgender Personen:

 Eemil Halonen (1875–1950), finnischer Bildhauer
 Kassu Halonen (* 1953), finnischer Musiker
 Kristiina Halonen (* 1997), finnische Leichtathletin
 Lauri Halonen (1894–1961), finnischer Marathonläufer
 Niilo Halonen (* 1940), finnischer Skispringer
 Päivi Halonen (* 1964), finnische Eishockeyspielerin
 Pekka Halonen (1865–1933), finnischer Maler
 Simo Halonen (* 1947), finnischer Biathlet
 Tarja Halonen (* 1943), finnische Politikerin und Staatspräsidentin